Arusha – popolo della Tanzania
 Arusha – città della Tanzania
 Distretto di Arusha – distretto della Tanzania
 Regione di Arusha – regione della Tanzania